Seoca je lahko:

 Seoca, naselje v Črni gori v občini Andrijevica
 Seoca, naselje v Črni gori v občini Bar
 Seoca, naselje v Črni gori v občini Podgorica
 Seoca, naselje na Hrvaškem pri mestu Omiš, ki spada v Splitsko-dalmatinsko županijo
 Seoca, naselje v Bosni in Hercegovini, v občini Novo Goražde, ki spada v Republiko srbsko